Putkiniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Nyslotts ekonomiska region  och landskapet Södra Savolax, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Putkiniemi. Runt Putkiniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kerimäki,  km väster om Putkiniemi. I omgivningarna runt Putkiniemi växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Södra Savolax